Вита́лий Ката́ев:
 Катаев, Виталий Витальевич (1925—1999) — советский и российский дирижёр, музыкальный педагог.
 Катаев, Виталий Леонидович (1932—2001) — советский конструктор авиационных систем, ведущий конструктор стратегических ракетных комплексов СС, заместитель заведующего оборонным отделом ЦК КПСС.
 Примечания